Аугусто (Аугусту; ) — имя и фамилия. Происходит от латинского агномена Август («величественный», «священный»).

Фамилия 
 Аугусто, Ренато (род. 1988) — бразильский футболист.
 Аугусту, Джессика (род. 1981) — португальская легкоатлетка.

Известные по имени 
 Аугусто (род. 1980) — азербайджанский мини-футболист бразильского происхождения.